Чивалтепек има више значења:

 Чивалтепек (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Чивалтепек, Ла Планиља (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику